Емануель Пуркинє (; 1832–1882) — чеський ботанік та метеоролог, син Яна Евангеліста Пуркинє.
 Ян Евангеліста Пуркинє (; 1787–1869) — чеський біолог та громадський діяч, батько Емануеля Пуркинє.